«Гуанчжоу Сунжи» () — бывший китайский футбольный клуб из провинции Гуандун, город Шаогуань. Функционировал с 1996 по 2000 год.

История 
Клуб был основан в 1996 году, в тот же год занял второе место во втором дивизионе, получил повышение в классе и смог выступать в Лиге Цзя-А. Однако в следующем сезоне вновь вылетел в первую лигу. Через год под руководством главного тренера Сюй Гэньбао и главной «звезды» Гао Хунбо клуб вновь завоевал право выступать в элите, однако в сезоне вновь выступил неудачно и покинул Лигу Цзя-А. В 2000 году по финансовым причинам клуб был лишен места во втором дивизионе, а затем расформирован.

Результаты 
За всё время выступлений

Бывшие тренеры 
  Лю Кан (1995, 1999)
  Эдсон Тавареш (1998)
  Гу Гуанмин (1995—1998)
  Сюй Гэньбао (1997)
  Чэнь Сижун (1998)
  Гао Хунбо (1999)

Примечания 

Футбольные клубы Китая, прекратившие существование
Футбольные клубы Китая
Спортивные клубы Гуанчжоу
Футбольные клубы, основанные в 1996 году